Josef steht für:
 Josef, Vornamen und Familiennamen – zu Namensträgern siehe dort

Personen:
 Josef (Sohn Jakobs)
 Josef von Nazaret

Verfilmungen:
 Joseph, Originaltitel der Miniserie Die Bibel – Josef aus dem Jahr 1995

Siehe auch:
 Joseffy
 Joseph
 Josephi
 Josephs
 Josephy
 São José
 Joseph (Künstlerlexikon), französischsprachiges Künstlerlexikon
 Josephinischer Stil (Josephinismus), in der österreichischen Kunst und Architektur
 Josephinismus, österreichische Verwaltungsepoche
 St. Josephus
 Zum Beispiel Josef
 Zum Seppl